See, település Ausztriában, Tirolban a Landecki járásban
See, a Piave egyik mellékfolyója
See (televíziós sorozat)